Ettore Francesco Sequi – diplomatico italiano
 Ernesto Sequi – cavaliere e militare italiano
 Eros Sequi – poeta, scrittore, storico della letteratura e linguista italiano
 Mario Sequi – regista e sceneggiatore italiano
 Sandro Sequi – drammaturgo, regista e scrittore italiano